Джульбарс (ср. , : тигр, где к слову  прибавлена тюркская основа джуль, жол — , дорога):

 Джульбарс — среднеазиатское название закавказского тигра.
 Джульбарс — собака-миноискатель, участник Великой Отечественной Войны.

СМИ, искусство 
 «Джульбарс» — советский фильм 1935 года режиссёра Владимира Шнейдерова по сценарию Габриэля Эль-Регистана.
 «Джульбарс» — российский телесериал 2020 года.